Ко́лтон () — англомовне чоловіче особове ім'я. Воно походить від давньоанглійського cola, яке, у свою чергу, походить від слова charcoal (у перекладі — «вугілля») і спочатку стосувалось смуглявої людини або людини з шахтарського міста (cola's town).

Відомі носії:
 Колтон Гейнс (; 1988) — американський актор та модель.
 Колтон Орр (; 1982) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника
 Колтон Гарріс-Мур (; 1981) — американський злочинець.
 Колтон Парайко (; 1993) — канадський професійний хокеїст.

Примітки